Campionatul European de Baschet Feminin din 2017 (sau EuroBaschet Feminin 2017) a fost cea de a 36-a ediție a turneului european de baschet feminin, aflat sub egida FIBA Europe. Turneul a fost găzduit de Cehia. Turneul s-a desfășurat în perioada 16–27 iunie 2017.

Calificări

Echipe calificate

Tragerea la sorți
Tragerea la sorți pentru turneul final a avut loc la Praga la 9 decembrie 2016.

Urnele valorice

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Fazele eliminatorii
Turneul pentru locurile 5-8

Calificări pentru sferturile de finală

Sferturi de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinale

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Meciul pentru locul 3

Finala

Referințe

Legături externe

Site oficial 

FIBA
Campionatul European de Baschet
baschet
2017 în sport
Competiții sportive internaționale găzduite de Republica Cehă